Combi Freighter 5500 bezeichnet:

 Combi Freighter 5500 (1998), Frachtschiffstyp, Ende der 1990er-Jahre auf der Werft Scheepswerf Ferus Smit gebaut
 Combi Freighter 5500 (2004), Frachtschiffstyp, Anfang der 2000er-Jahre auf der Werft Koninklijke Niestern Sander gebaut